Katholischer Friedhof heißen oder hießen

Katholischer Friedhof an der Hermanstraße in Augsburg
Katholischer Friedhof (Braunschweig)
 der 1669 angelegte Katholische Friedhof in Hannover, siehe St.-Johannis-Friedhof (Hannover-Südstadt)
Katholischer Friedhof (Kempten)
Katholischer Friedhof Köln-Mülheim
Siehe auch:
 Alter katholischer Friedhof, Neuer katholischer Friedhof